Warkotsch steht für:

 Warkotsch (Adelsgeschlecht)
 Heinrich Gottlob von Warkotsch (1706–1764), schlesischer Adliger